Alpár, Tiszaalpár része
 Alpár, férfikeresztnév
 Alpár, magyar családnév